Уильям Пенн Браун (; 1841—1929) — один из пионеров филателии и филателистический дилер из Нью-Йорка.

Биография 
Уильям Пенн Браун родился в Индии в семье баптистских миссионеров и провёл детство в Японии, прежде чем эмигрировал в США и начал успешный бизнес по продаже почтовых марок в Нью-Йорке в 1860 году.

Вклад в филателию 
Начиная с 1860-х годов Уильям Браун активно занимался продажей почтовых марок коллекционерам в Нью-Йорке, утверждая, что является вторым по времени начала деятельности филателистическим дилером в городе. Он был знаком с Джоном Уолтером Скоттом и оказал тому финансовую помощь, когда Уолтер Скотт решил заняться торговлей почтовыми марками.

Уильям Браун был новатором в проведении аукционов раритетных почтовых марок, в результате чего другие аукционные дома со временем стали пользоваться его методами аукционной торговли.

В 1864 году Уильям Браун был редактором первого журнала американских ов  («Лондон энд Нью-Йорк Стэмп Коллекторз Ревью»)''.

Избранные труды 
 Опубликовал в 1870 году каталог под названием  («Кабинет редкостей»), в котором впервые были представлены , в том числе его рассказ о находке почтмейстерского провизория Нью-Хейвена.
 Впоследствии написал свои воспоминания о раннем периоде коллекционирования почтовых марок.

Почётные звания и награды 
В 2008 году Уильям Браун удостоился чести быть внесённым в Зал славы Американского филателистического общества.

См. также 
 Филателистическая литература
 Филателистический дилер

Примечания 

Персоналии:Нью-Йорк
Филателистические дилеры